Gazaria – comune del Bangladesh
 Gazaria – colonia genovese medievale in Crimea